

Codici 
 IL – codice vettore IATA di Lankair
 IL – codice ISO 3166-1 alpha-2 di Israele
 IL – codice ISO 3166-2:MD di Ialoveni (Moldavia)
 IL – codice ISO 3166-2:RO del Distretto di Ialomița (Romania)
 IL – codice ISO 3166-2:US dell'Illinois (Stati Uniti)

Informatica 
 .il – dominio di primo livello di Israele
 IL – instruction list, linguaggio di programmazione standard definito nella norma EC 61131-3

Altro 
 Il – articolo determinativo della lingua italiana
 Il – divinità cananea
 IL – targa automobilistica di Innsbruck-Land (Austria)
 IL – sigla automobilistica internazionale di Israele 
 IL – sigla usata per i modelli degli aeroplani Ilyushin
 IL – sigla usata per il partito politico portoghese Iniziativa Liberale
 IL – sigla usata in biologia per interleuchina
 IL - Vocabolario della lingua latina – dizionario riguardante la lingua latina
 IL - Intelligence in Lifestyle – supplemento mensile de Il Sole 24 Ore
 IL – casa discografica

Altri progetti